Сезон 2012 года велокоманда  встретила в ранге UCI ProTeams, что автоматически позволило ей принимать участие в соревнованиях Мирового тура UCI.

Состав 
Генеральным менеджером команды, на смену Андрею Чмилю, ушедшему по окончании предыдущего сезона, назначен экс-глава  Ханс-Михаэль Хольцер.

В состав команды вошли 30 гонщиков:

Стажёры

Ушедшие после сезона 2011

Победы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Российские велокоманды
2012 год в велоспорте